Raoul Razorbak (plus tard orthographié Razorback) est un personnage de roman créé par Bernard Werber. Il apparait dans chacun des cinq livres des Cycles des anges et des dieux: Les Thanatonautes, L'Empire des anges, Nous les dieux, Le Souffle des dieux et Le Mystère des dieux.|

À l'origine second protagoniste principal dans les deux premiers livres, son rôle va progressivement devenir plus ambigu dans le Cycle des dieux où, malgré le fait qu'il reste ami avec le personnage principal Michael Pinson, se pose petit à petit comme un antagoniste car s'opposant à lui dans le jeu organisé par les dieux et dans lequel il ne fait preuve d'aucune pitié.

Personnage 
Il apparaît avec Michael Pinson dans Les Thanatonautes, où il le rencontre dans le Cimetière du Père-Lachaise. Tous deux décident de découvrir le secret de la mort. Raoul est particulièrement motivé dans son entreprise par le fait que son père, Francis Razorbak, se soit suicidé pour en percer le secret.

Raoul Razorbak est décrit comme grand, maigre, ressemblant à un aigle (ou parfois un vautour). Par contraste avec Michael, il a excessivement confiance en lui.

Romans 
Raoul Razorbak apparait dans le cycle des anges et dans le cycle des dieux :
 Les Thanatonautes : il explore le continent des morts, entrainant Pinson dans son entreprise ;
 L'Empire des anges : comme Pinson, il devient ange gardien et s'occupe de 3 âmes ; Il préfère cependant, du haut de sa conscience plus élevée, laisser ses humains à charge se débrouiller par eux-mêmes, préférant partir à l'aventure.
 Nous les dieux : il devient élève-dieu dans la même classe que Pinson et doit gérer un peuple (le peuple des aigles, semblable à l'empire romain) sur une copie de la Terre dans un jeu appelé le jeu d'Y ;
 Le Souffle des dieux : toujours élève-dieu, il fait évoluer son peuple, au détriment de celui de Pinson ;
 Le Mystère des dieux : il remporte la finale du jeu d'Y grâce à son peuple des aigles

Voir aussi

Articles connexes 
 Bernard Werber
 Michael Pinson

Lien externe 
 Site officiel de Bernard Werber

Personnage de Bernard Werber
Scientifique de fiction
Ange de fiction
Personnage de fiction créé en 1994